Un affare di cuore (Ljuvavni slučaiili tragedija službenice) – film del 1967 diretto da Dušan Makavejev
 Un affare di cuore (The Affair) – film Tv del 1973 diretto da Gilbert Cates con Natalie Wood